P121 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 121, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament